Le  Championnat d'Europe féminin de volley-ball des moins de 20 ans s'est déroulé en 1990 à Salzbourg (Autriche).

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule A 

|valign="top" |

|}
|}

Poule B 

|valign="top" |

|}
|}

Tour final

Classement 9-12

Classement 5-8

Classement 1-4

Classement final 

1990
Volley-ball féminin moins de 20 ans
Volley-ball féminin moins de 20 ans 1990
Sport à Salzbourg
Europe féminin moins de 20 ans 1990
Europe féminin moins de 20 ans
Volley-ball Europe féminin
Sport en août 1990
Sport en septembre 1990